Чиркин — русская фамилия; имеет женскую форму Чиркина. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии

Известные носители 
 Чиркин, Александр Васильевич (1930—1989) — советский скульптор.
 Чиркин Анатолий Степанович (р. 4.05.1939) — проф. физического ф-та МГУ, Лауреат Госпремии РФ (1997), премии им. М.В. Ломоносова (1997).
 Чиркин, Андрей Борисович — депутат госдумы, член Совета Федерации.
 Чиркин, Вениамин Евгеньевич (1924—2019) — российский правовед.
 Чиркин, Виктор Мартынович (1944—2022) — советский и российский лётчик-испытатель.
 Чиркин, Владимир Валентинович (род. 1955) — главнокомандующий Сухопутными войсками России (2012—2013).
 Чиркин, Григорий Александрович (род. 1986) — российский футболист.
 Чиркин, Евгений Дмитриевич (1842—1897) — генерал-майор Российской Императорской Армии.
 Чиркин, Иван Родионович (1710—1778) — русский купец, откупщик государственного винного откупа при Елизавете Петровне и Екатерине II.
 Чиркин, Лев Константинович (1930—2005) — специалист в области полупроводниковых материалов и приборов.
 Чиркин, Николай Владимирович (более известен под фамилией Лавров; 1805—1840) — русский оперный певец.
 
 Чиркин, Пётр Степанович — советский лётчик, совершивший первый таран наземной цели в Великой Отечественной войне.
 Чиркин, Сергей Виссарионович (1879—1943) — российский дипломат, эмигрант, автор мемуаров.

 Чиркина, Галина Васильевна (1935—2013) — советский и российский специалист в области логопедии, доктор педагогических наук, профессор.

Примечания

См. также 
 Чиркино

Примечания